Bhopal – Stato principesco dell'India
 Bhopal – città dell'India, capitale del Madhya Pradesh
 Distretto di Bhopal – distretto dell'India
 Divisione di Bhopal – divisione dell'India
 Agenzia di Bhopal – agenzia dell'India britannica
 Disastro di Bhopal – disastro ambientale del 1984